Brett Clark (Wapella, Saskatchewan, Kanada, 23. prosinca 1976.) kanadski je profesionalni hokejaš na ledu koji igra na poziciji braniča. Trenutačno je član Colorado Avalanchea koji se natječe u NHL-u.

Karijera

Montreal Canadiens (1997. – 1999) 

Na draftu 1996. godine u 6. krugu kao 154. izbor odabrali su ga Montreal Canadiens. Godinu dana poslije potpisuje ugovor s klubom te ujedno započinje profesionalnu karijeru. Prvotno je poslan u AHL podružnicu Fredericton Canadiens gdje odigrava 20 utakmica te upisuje 6 bodova. Iste sezone dobiva priliku i u Montrealu te odigrava 41 utakmicu. Sljedeće sezone za Fredericton odigrava tek tri utakmice, dok u Montrealu upisuje 61 nastup.

Atlanta Thrashers (1999. – 2002.) 

1999. godine prelazi u Atlanta Thrashers te u sljedeće dvije sezone igra u NHL-u, ali i u tadašnjem IHL-u za klub Orlando Solar Bears. U sezoni 2001./02. za Thrasherse odigrava tek dvije utakmice dok većinu vremena provodi u AHL-u s Chicago Wolvesima.

Colorado Avalanche (2002. - danas) 

24. siječnja 2002. godine Thrashersi mijenjaju Clarka za Frederica Cassivija iz Colorado Avalanchea. Kraj sezone Clark je dočekao u tadašnjoj Coloradovoj podružnici Hershey Bears. U sljedeće dvije sezone nastupa u AHL-u za Bearse, a u sezoni 2003./04. napokon dobiva i priliku u Avalancheu te upisuje 12 odigranih utakmica. Za vrijeme štrajka u NHL-u Clark je igrao za Bearse, a već sljedeće sezone postaje neizostavni član Avalanchea. 12. veljače 2008. godine zadobio je ozljedu ramena te je sezona 2007./08. za njega bila gotova. Tad je odigrao 57 utakmica. Nakon toga nastavio je s redovnim nastupima.

Statistika karijere 

Bilješka: OU = odigrane utakmice, G = gol, A = asistencija, Bod = bodovi, KM = kaznene minute

Izvori

Vanjske poveznice 
Profil na NHL.com
Profil na The Internet Hockey Database

Kanadski hokejaši na ledu
Hokejaši Colorado Avalanchea